Gayle steht für:

 Gayle (Vorname), ein männlicher und weiblicher Vorname
 Gayle (Sängerin), US-amerikanische Popsängerin

Gayle ist der Familienname folgender Personen:
 Abbie Gayle, US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Gayle (* 1939), US-amerikanischer Jazz-Musiker
 Crystal Gayle (* 1951), US-amerikanische Sängerin
 Dwight Gayle (* 1990), englischer Fußballspieler
 Helene D. Gayle (* 1955), US-amerikanische Ärztin
 Howard Gayle (* 1958), englischer Fußballspieler
 Jermaine Gayle (* 1991), jamaikanischer Sprinter

 June Ward Gayle (1865–1942), US-amerikanischer Politiker
 Michelle Gayle (* 1971), britische Sängerin und Schauspielerin
 Mike Gayle (* 1970), britischer Schriftsteller
 Robyn Gayle (* 1985), kanadische Fußballspielerin
 Sami Gayle (* 1996), US-amerikanische Schauspielerin
 Tajay Gayle (* 1996), jamaikanischer Weitspringer

Gayle ist der Name folgender Orte:
 Gayle (Jamaika), im Saint Mary Parish
 Gayle (North Yorkshire), England
 Gayle Mill, South Carolina, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Gail (Begriffsklärung)
 Gayl